Wenkoff ist der Familienname folgender Personen:

 Spas Wenkoff (1928–2013), bulgarisch-österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Wenko Wenkoff (1928–1992), bulgarischer Opernsänger (Tenor)